Велика Тернівка — річка, права притока річки Самари на території Придніпровської низовини.
Велика Тернівка — село, Запорізька область, Якимівський район